Andrees bezeichnet:

 einen ehemaligen deutschen Motorradhersteller, siehe Andrees (Motorrad)

Andrees ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Andrées (* 1936), deutscher Kunstmaler und Objektkünstler
 Jürgen Andrees (* 1935), deutscher Wirtschaftsingenieur und Politiker

Siehe auch: Andres, Andress, Andree’s Berggarten